Кампонгтхом:

 Кампонгтхом — город в Камбодже.
 Кампонгтхом — провинция в Камбодже.